Сенешаль, может означать:
 Сенешаль, в Западной Европе — одна из высших придворных должностей в X—XII веках.
 Сенешаль — должностное лицо, ведавшее юстицией и военными делами округа (в феодальной Франции).

Фамилия 
 Сенешаль, Флориан (род. 1993) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.